Но́хтен или Во́хозы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Боксберг района Гёрлиц в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится в южной части района Лужицких озёр на самом севере коммуны Боксберг. На севере и юго-востоке деревню окружает военный полигон «Верхняя Лужица». На севере от деревни находится поверхностная угольная шахта под названием Тагебау-Нохтен, на северо-востоке — парк Сад камней Нохтен площадью 20 гектаров и на юго-западе — тепловая электростанция «Боксберг».

Через деревню проходит автомобильная дорога К 8475, соединяющая её на юге с федеральной дорогой В 156.

История 
Деревня имеет древнеславянскую круговую форму построения жилых домов с площадью в центре. Впервые упоминается в 1400 году под серболужицким наименованием Ochoze.

Численность населения деревни значительно увеличилась после Второй мировой войны во время разработки близлежащих месторождений бурого угля и строительства близлежащей тепловой электростанции Боксберг и достигла своего максимума в 1960-е годы. После объединения Германии в 1991 году были закрыты некоторые угольные шахты на юге деревни, произведена их рекультивация и численность населения упала до уровня начала XIX века.

До 1994 года входила в коммуну Ямен. С 1994 года входит в состав современной коммуны Боксберг.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Ochoze, 1400
 Nocheten, 1443
 Nochten, 1461
 Nochten, 1597

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 392 человека (из них —390 серболужичан (99 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 588 человек серболужицкое население деревни составляло 77,2 % (из них верхнелужицким языком владело 349 взрослых и 105 несовершеннолетних).

Демографические данные

Примечания

Ссылки 
 Nochten/ Wochozy , Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Боксберг
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области